«Первопечатник Иван Фёдоров» — советский художественный фильм  года. Историко-биографический фильм о жизни Ивана Фёдорова, создателя первой в Московском государстве типографии.
Печатные книги, изданные во время правления Ивана Грозного, казались колдовством. Фёдоров был обвинён в ереси…

В ролях

Съёмочная группа 

 Автор сценария: Евгений Вейсман
 Режиссёр-постановщик: Григорий Левкоев
 Оператор-постановщик: Иван Горчилин
 Композитор: Николай Иванов-Радкевич
 Художник-постановщик: Иосиф Шпинель

См. также 
 «Откровение Иоанна Первопечатника»

Ссылки 
 «Первопечатник Иван Фёдоров»  на Красном ТВ
 про фильм на Ozon.ru 

Фильмы СССР 1941 года
Фильмы студии «Союздетфильм»
Фильмы-биографии СССР
Исторические фильмы СССР
Исторические фильмы о XVI веке
Фильмы-драмы СССР
Фильмы:Персонаж:Иван Грозный
Чёрно-белые фильмы СССР